Kamikawa bezeichnet:

 die Unterpräfektur Kamikawa
 einen Landkreis in der früheren Provinz Ishikari und heutigen Unterpräfektur Kamikawa: Kamikawa-gun (Ishikari)
 einen Landkreis in der früheren Provinz Teshio und heutigen Unterpräfektur Kamikawa: Kamikawa-gun (Teshio)
 einen Landkreis in der Unterpräfektur Tokachi: Kamikawa-gun (Tokachi)
 eine Stadt in der Präfektur Hyōgo: Kamikawa (Hyōgo)
 eine Stadt in der Unterpräfektur Ishikari: Kamikawa (Hokkaidō)
 ein Dorf in der Präfektur Niigata: Kamikawa (Niigata)
 eine Stadt in der Präfektur Saitama: Kamikawa (Saitama)

Kamikawa ist der Familienname folgender Personen:

 Akihiko Kamikawa (* 1966), japanischer Fußballspieler
 Aya Kamikawa (* 1968), japanische Politikerin und LGBT-Aktivistin
 Takaya Kamikawa (* 1965), japanischer Schauspieler
 Tōru Kamikawa (* 1963), japanischer Fußballschiedsrichter
 Yōko Kamikawa (* 1953), japanische Politikerin (LDP)